Ułęż, comune della Polonia nel Voivodato di Lublino
 Ulëz, comune dell'Albania nella Prefettura di Dibër